— японский мангака, наиболее известен как создатель манги «Гайвер», которая многократно была адаптирована в аниме, и даже в нескольких фильмах. 

Ёсики Такая это творческий псевдоним, настоящего имени автора никто не знает.

Карьеру мангаки он начинал как художник хентай-манги жанра лоликон. В то время он был известен под псевдонимом . Несколько его работ были напечатаны в журнале манги для взрослых . Одна из его ранних работ, манга  была адаптирована студией AIC в оригинальный видео-сериал из четырёх серий, выходивших в 1988—1990 годах. Под псевдонимом Мориво Тими он также публиковался в лоликон-антологии .

Работы 
под псевдонимом Мориво Тими
  (1983–1984)
  (1984)
 ALEF (1985)
  (1985)
  (1986)
под псевдонимом Ёсики Такая
  (1985–)

Ссылки 

Гайвер
Мангаки
Художники, известные под псевдонимами